Curimagua peut désigner :

Toponymes

Curimagua : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón ;
 Curimagua : capitale de la paroisse civile de Curimagua de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón.

Zoologie 
 Curimagua : genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Symphytognathidae.

Homonymie de toponyme